Jeże ist ein polnischer Ortsname:
 Jeże (Pisz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gehsen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Jeże (Bogdaniec), Ort im Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Giesen, Kreis Landsberg, Brandenburg
 Jeże (Złoczew), Ort im Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź
 Jeże (Stupsk), Ort im Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien